Ljubiša Samardžić (1936-2017), est un acteur et réalisateur serbe.
 Marko Samardžić (1983-), est un joueur serbe de volley-ball.
 Miral Samardžić (1987-), est un footballeur international slovène.
 Radovan Samardžić (1922-1994), est un historien et académicien yougoslave et serbe.
 Slobodan Samardžić (1953-), est un homme politique serbe.
 Spasoje Samardžić (1942-), est un footballeur yougoslave.
Homonymie de patronyme bosniaque
Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate